ACS Zebians é um clube de futebol da Dominica. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez na temporada 2007–08.

Clubes de futebol da Dominica